Sugar Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sugar Valley (Georgia)
 Sugar Valley (Ohio)
 Sugar Valley (Texas)
 Sugar Valley (West Virginia)